MCP steht für:
 Male chauvinist pig, scharfes Schimpfwort in der Frauenbewegung in den 1970er Jahren
 Market Clearing Price, ein Verfahren der Preisbildung bei Auktionsmärkten, siehe Elektronisches Handelssystem
 Master Control Program, ein Betriebssystem von Burroughs
 Master Control Program, siehe Tron (Film)
 measure correlated prognose, eine Prognosemethode mittels Korrelation
 Media and Communication Processor (Media- und Kommunikations-Prozessor), von Nvidia entwickelter Prozessor
 Message Content Protection, eine Methode der Spambekämpfung
 Metacarpophalangealgelenk, das Gelenk zwischen dem Mittelhandknochen und dem proximalen Fingerknochen, der Fingerknöchel
 Methyl-akzeptierendes Chemotaxisprotein, siehe Chemotaxis
 Methylcyclopentan, eine chemische Verbindung
 1-Methylcyclopropen, eine chemische Verbindung, die zur Reifehemmung von Früchten verwendet werden kann.
 Metoclopramid, einen Arzneistoff gegen Übelkeit
 Micro-channel plate, in Nachtsichtgeräten und Teilchendetektoren verwendeter Elektronenvervielfacher, siehe Mikrokanalplatte, auch Kurzform für micro-channel plate photomultiplier (MCP-PMT) zur Detektion von Photonen
 Microsoft Certified Professional, einen von Microsoft zertifizierten Fachmann für mindestens ein firmeneigenes Produkt
 Minecraft Coder Pack, eine Sammlung von Scripten und Tools, die Entwicklern helfen sollen, Mods für Minecraft Server und den normalen Minecraft Client zu erstellen
 Minimum Convex Polygon, eine Methode zur Ermittlung von Aktionsräumen von Wildtieren
 Mode Control Panel, eine der Benutzerschnittstellen zum Autopiloten größerer Verkehrsflugzeuge, siehe Autopilot#Flugzeuge
 Modified Citrus Pectin, ein Nahrungsergänzungsmittel
 Monotonic Concession Protokoll, ein Verhandlungsprotokoll in Multi-Agenten-Systemen
 Multi Chip Package, eine Bauform von ICs
 Multimedia Car Platform, ein abgeschlossenes EU-Projekt zum Thema MHP und DVB-T im Fahrzeug
 MCP – Collision Prevent, Kurzfilm von Andreas Haase
 Flughafen Macapá (IATA-Code)
 MCP Sound & Media GmbH, ein Musikverlag

mcp steht für:
 Makaa (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Makaa-Njem-Sprachen innerhalb der Bantusprachen

MCP